Bogdan ou Bohdan peut désigner :

Prénom
Bogdan ou Bohdan est un prénom d'origine slave signifiant « donné par Dieu » et correspondant fortement au grec , à l'hébreu  et , au latin Deodatus (français ), au français  ; il existe un diminutif en serbe et croate (voir Boban). C'est également un nom de famille présent surtout en Roumanie.

Souverains de Moldavie 

 Bogdan  le Fondateur (1359 - 1365)

 Bogdan II de Moldavie (1449 - 1451)
 Bogdan III l'Aveugle (1504 - 1517)
 Bogdan IV de Moldavie (1568 - 1572)

Autres personnes 
 Bogdan Koboulov, dignitaire soviétique
 Bogdan Filov, homme politique bulgare

 Bohdan Khmelnytsky, hetman cosaque, grand chef militaire et politique de l'Ukraine au 

 Bogdan Raczynski, musicien polonais
 Bogdan W. Rousseau, artiste français
 Ivan Bohdan (1928-2020), lutteur soviétique puis ukrainien
 Luka Bogdan (1996-), footballeur croate

Toponyme
En bulgare (le nom étant écrit ) :
 Bogdan, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Bogdan, village bulgare de l'obchtina de Karlovo, situé dans l'oblast de Plovdiv.

Sociétés établies en Ukraine
 Le groupe Bogdan, un fabricant ukrainien d'automobiles
 Les bus Bogdan, une marque de bus fabriqués par le groupe Bogdan

Références 

Prénom masculin
Prénom roumain
Prénom russe
Prénom ukrainien
Prénom bulgare
Prénom serbe
Homonymie de patronyme
Patronyme roumain